{{Szlachcic infobox
 |imię               = Stanisław Ościkowicz
 |wszystkie imiona   = 
 |imię oryginalne    = Stanko Ościkowicz
 |grafika            = 
 |opis grafiki       = 
 |herb               = POL COA Trąby.svg
 |opis herbu         = Trąby
 |tytuł              = 
 |dynastia           = 
 |rodzina            = Ościkowicze
 |data urodzenia     = 
 |miejsce urodzenia  = 
 |data śmierci       = 
 |miejsce śmierci    = 
 |ojciec             = Krystyn Ościk
 |matka              = Anna N.
 |mąż                = 
 |żona               = N.N.
 |dzieci             = Hrehory
 |rodzeństwo         = RadziwiłłMichał Bartłomiej
 |faksymile          = 
 |opis faksymile     = 
 |odznaczenia        = 
 |commons            = 
}}
Stanisław Ościkowicz herbu Trąby, właściwie Stanko (żył w XV w.) – wielkolitewski szlachcic, syn Ościka.

Życiorys 
Stanisław znany jest zaledwie z paru źródeł historycznych. W 1447 roku otrzymuje od Kazimierza Jagiellończyka, wraz ze swymi dwoma braćmi (Bartłomiejem i Michałem), chłopów lenników w Krasnym Siole. Oznacza to, że od tamtego momentu, bliżej nieokreślona liczba chłopów zlokalizowanych w tamtej miejscowości, musiała opłacać im trzem swego rodzaju daniny. Jego trzecim bratem był Radziwiłł Ościkowicz

Występuje na dokumencie Korejwy z Giedrojci w 1451 roku, w 1460 roku natomiast, na dokumencie Anny Dowgirdowiczowej.

Życie prywatne 

Pewne jest, że Stanisław to syn Krystyna Ościka. Jego matką była nieznana z nazwiska Anna. Miał łącznie trzech braci, Radziwiłła, Michała i Bartłomieja.

Jest założycielem drugiej linii rodu swojego ojca, mianowicie Ościkowiczów, który następnie kontynuował jego syn, Hrehory.

Genealogia 

Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władysława Semkowicza w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie.

Zobacz też 
 ród herbowy
 heraldyka
 lista polskich herbów szlacheckich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Ościkowicze herbu Trąby
Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego